Jānis Lūsis, ancien athlète letton.
Gunārs Lūsis, artiste letton.
Patronyme letton